Musical puede referirse a:
 lo relativo a la música;
 el musical, un género cinematográfico o teatral.